Кони Нилсен () е датска актриса и модел, носителка на награда „Бодил“ и номинирана за „Сатурн“ и две „Европейски филмови награди“. Известни филми с нейно участие са „Адвокат на Дявола“, „Гладиатор“, „Експресно фото“, „Първично“, „Братя“, „Нимфоманка“, сериалите „Закон и ред: Ню Йорк“, „Последователите“ и други.

Биография 
Кони Нилсен е родена на 3 юли 1965 г. във Фредериксхавн, Дания. Баща ѝ е шофьор на автобус, майка ѝ е служителка в застрахователна компания. Когато е на осемнадесет години, Кони се премества да живее в Париж, Франция, където работи като модел и актриса. По-късно заминава за Италия и учи драматично изкуство в школа в Рим, а след това посещава майсторски клас по сценични изкуства в Милано. Тя живее в Италия повече от десет години преди да се премести в САЩ.

От 2004 до 2011 г. има връзка с Ларс Улрих, барабанист на американската хевиметъл група Металика. Двамата имат син на име Брайс Тадеус Улрих-Нилсен (р. на 21 май 2007 г.). Нилсен има и син на име Себастиян (р. на 2 юни 1990 г.) от предишна връзка с италианския актьор Фабио Сартор.

Кони Нилсен владее осем езика: датски, английски, френски, немски, италиански, норвежки, шведски и малко испански.

Филмография

Бележки

Външни препратки 

 

Датски актьори и актриси